Silverthorne steht für:

 Intel Atom, Prozessorfamilie 
 Silverthorne (Colorado), Ortschaft  in Colorado, USA

Silverthorne ist der Familienname folgender Personen:

 Judith Silverthorne (* 1953), kanadische Autorin